Het Europees kwalificatietoernooi volleybal vrouwen voor de Olympische Zomerspelen 2016 was een kwalificatietoernooi dat één ticket bood voor de Olympische Zomerspelen 2016. Dit toernooi bestond uit twee groepen met vier teams die elkaar eenmaal ontmoeten. De top 2 van iedere groep plaatste zich voor de halve finale. De winnaar van het toernooi plaatste zich voor het vrouwentoernooi volleybal op de Olympische spelen, en de nummer 2 en 3 van het toernooi kregen een herkansing bij het olympisch kwalificatietoernooi in japan.

Dit toernooi werd georganiseerd van maandag 4 januari 2016 tot en met zaterdag 9 januari 2016 en vond plaats in het Ankara Selim Sırrı Tarcan Spor Salonu in Ankara (Turkije).

Groepsfase 
 De top 2 plaatst zich voor de halve finale.
 De winnaar van het toernooi mag naar de Olympische Zomerspelen 2016.
 De nummer 2 en 3 van het toernooi krijgen nog een herkansing in japan.

Groep A

 Alle speeltijden zijn aangepast aan de Belgische en Nederlandse tijd.

Dag 1

Dag 2

Dag 3

Dag 4

Groep B

Dag 1

Dag 2

Dag 3

Dag 4

Halve Finale

Troostfinale
 De winnaar mag naar het laatste OKT in Japan.

Finale
 De winnaar mag naar de Olympische Spelen 2016., en de verliezer mag naar het laatste OKT in Japan.

Zie ook
 Volleybal op de Olympische Zomerspelen 2016

Volleybal op de Olympische Spelen